

Руднянська сільська рада — , Городоцький район
 Руднянська сільська рада — , Червенський район

Руднянська сільська рада — Волинська область, Рожищенський район
 Руднянська сільська рада — Волинська область, Старовижівський район
 Руднянська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Овруцький район
 Руднянська сільська рада — Київська область, Броварський район
 Руднянська сільська рада — Хмельницька область, Летичівський район